Název Abbans mají dvě francouzské obce:

 Abbans-Dessous
 Abbans-Dessus